El Gran Premio de Indianápolis de Motociclismo de 2013 (oficialmente Red Bull Indianapolis Grand Prix) fue la décima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2013. Tuvo lugar en el fin de semana del 16 al 18 de agosto de 2013 en el Indianapolis Motor Speedway, situado en la ciudad de Indianapolis, Indiana, Estados Unidos.

La carrera de MotoGP fue ganada por Marc Márquez, seguido de Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo. Esteve Rabat fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Takaaki Nakagami y Scott Redding. La carrera de Moto3 fue ganada por Álex Rins, Álex Márquez fue segundo y Maverick Viñales tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias

Enlaces externos
 Estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de Indianápolis de Motociclismo
Indianápolis
Deporte en Estados Unidos en 2013